Азотна катастрофа е противоречие, до което се достига, ако се приеме, че атомното ядро се състои от 2Z протона (Z е заряда на ядрото в единици елементарни електрични заряди) и Z електрона. Тази хипотеза е съществувала в 20-те години на XX век. Нарича се азотна катастрофа, защото според тази теория ядрото на азот-14 би трябвало да има 14 протона и 7 електрона, и следователно полуцял спин. Експериментално било установено, че спинът на това ядро е цял.

Източници 

 Азотна катастрофа
 Неутронът на 80 години (История и поуки), Н. Балабанов, стр.50

Ядрена физика